Ширяння або планерування — тип польоту без активного використання енергії з боку літального апарату або тварини, що здійснюється або за рахунок втрати швидкості або висоти у спокійному повітрі, або за рахунок використання руху повітря для отримання енергії. Штучні літальні апарати, призначені виключно для такого типу польоту, називаються планерами та використовуються переважно для спорту — планеризму, хоча будь-який літак здатний до планерування у деякій мірі.

Див. також 

 Політ

Аеродинаміка